Oswaldo – forma spagnola e portoghese del nome proprio di persona Osvaldo
Oswaldo – serie animata brasiliana